Barletta – città italiana della Puglia, co-capoluogo della provincia di Barletta-Andria-Trani
 Barletta – incrociatore ausiliario della Regia Marina e motonave passeggeri italiana
 Barletta 1922 –squadra calcistica maschile
 Rosso Barletta – vino DOC pugliese
 Rosso Barletta Invecchiato – vino DOC pugliese

Persone
 Gabriele da Barletta – frate domenicano, teologo
 Lou Barletta – politico statunitense
 Paolo da Barletta – agostiniano, missionario in India, beato
 Raffaele di Barletta – frate servita, beato
 Sergio Barletta –  fumettista, illustratore